A competição de tiro com arco individual feminino foi disputada na Arena do Tiro com Arco do Olympic Green.

A primeira e segunda voltas de eliminação ocorreram no dia 12 de agosto, e as oitavas, quartas, semifinais e finais em 14 de Agosto.

64 arqueiras de 37 países qualificaram-se para o evento.

Park Sung-hyun foi a Pequim para defender a sua medalha ouro olímpica ganha em Atenas 2004, juntamente com Lee Sung-jin, prata, e a britânica Alison Williamson, vencedor da medalha de bronze. Park chegou à final, mas dessa vez conseguiu apenas a prata, ficando um ponto atrás da chinesa Zhang Juanjuan, que conquistou o ouro, quebrando uma hegemonia sul-coreana que já durava 24 anos. O bronze ficou com outra sul-coreana, Yun Ok-hee.

Calendário 
Todas as provas seguem o fuso horário de Pequim (UTC+8).

Ronda de classificação

Fases finais

Secção 1

Secção 2

Secção 3

Secção 4

Finais 

Eventos do tiro com arco nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008